Zampa puede referirse a:

 Atriplex lampa, un arbusto; o
 Zampa, una ópera de Ferdinand Hérold.